Les Désarrois de l'élève Törless (Die Verwirrungen des Zöglings Törless) est un roman de Robert Musil, publié en 1906.
 Les Désarrois de l'élève Törless (Der junge Törless), film de Volker Schlöndorff, adapté du roman, sorti en 1966.